Antonio Pettigrew – velocista statunitense
 Brandon Pettigrew – giocatore di football americano statunitense
 Damian Pettigrew – regista canadese
 Hetty Pettigrew – modella britannica
 James Johnston Pettigrew – generale statunitense
 Lily Pettigrew – modella britannica
 Rose Pettigrew – modella britannica
 Willie Pettigrew – ex calciatore scozzese